Diodora beebei är en snäckart som först beskrevs av Hertlein och Strong 1951.  Diodora beebei ingår i släktet Diodora och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
beebei